Франтир има више значења:
 Округ Франтир (Небраска)
 Франтир (Северна Дакота)